Typ 92 steht für:

 Peugeot Typ 92, Automodell von Peugeot
 Schweres Maschinengewehr Typ 92, ein Maschinengewehr des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Torpedo Typ 92, ein Torpedo der Kaiserlich Japanischen Marine
 Typ 92 Bataillonsgeschütz, ein Geschütz des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Typ 92 10-cm-Kanone, ein Geschütz des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Typ 92 Jū-Sōkōsha, eine Tankette des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Typ 92 13,2-mm-Maschinengewehr, ein Schweres Maschinengewehr des Kaiserlich Japanischen Heeres und Marine